Bajan steht für:
 Bajan, ein Akkordeon
 Bajan (Schiff, 1900), ein Panzerkreuzer der Kaiserlich Russischen Marine
 Bajan (Schiff, 1907), ein Panzerkreuzer der Kaiserlich Russischen Marine
 (umgangssprachliche Selbst-)Bezeichnung der Bewohner des Inselstaates Barbados

Bajan ist der Familienname folgender Personen:
 Artúr Baján (1888–??), ungarischer Ruderer
 Cristian Bajan (* 1967), australischer Handballspieler
 Marek Bajan (* 1956), polnischer moderner Fünfkämpfer

Siehe auch:
 Bajan Island
 Bayan
 Baian
 Bajan-Ölgii-Aimag
 Bajanauyl